Ванденберг (фамилия)

 Ванденберг, Адриан (род. 1954) — голландский музыкант, художник.
 Ванденберг, Рене (1887—1958) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Ванденберг, Стейн (род. 1984) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ванденберг, Филипп (род. 1941) — немецкий писатель.
 Ванденберг, Хойт (1899—1954) — американский генерал, участник Второй мировой войны
 Ванденберг, Эрвин (род. 1959) — бельгийский футболист, нападающий, серебряный призёр Евро-1980.

См. также 
 База Ванденберг
 Ван ден Берге